Бе́йкер-стрит () — улица в лондонском районе Марилебон (северная часть Вестминстера) длиной в два с половиной километра. Является частью шоссе А41.

Улица получила название в честь строителя Уильяма Бейкера, проложившего её в XVIII веке. Первоначально здесь было место жительства для высшего сословия, однако в наши дни на Бейкер-стрит в основном располагаются коммерческая и торговая недвижимость. Почтовый код — NW1/W1.

Наиболее известна в связи со знаменитым персонажем Артура Конан Дойла — частным детективом Шерлоком Холмсом. Согласно замыслу автора, великий сыщик жил на Бейкер-стрит в доме 221б, которого в реальности не существовало на момент написания произведений.

Местоположение 
Улица простирается на юг от Риджентс-парка, параллельно Глостер-плейс, пересекает Мэрилебон-роуд, Йорк-стрит, площадь Портман и Уигмор-стрит. На пересечении с Уигмор-стрит Бейкер-стрит переходит в Орчанд-стрит, которая, в свою очередь, заканчивается на пересечении с Оксфорд-стрит.

На улице располагается одноимённая станция метро (станция «Бейкер-стрит» — первая станция метрополитена в мире).
Рядом со станцией находится офис бюро находок на транспорте.

В 1835 году на Бейкер-стрит была открыта первая постоянно действующая экспозиция Музея восковых фигур Мадам Тюссо. В 1884 году музей переехал и теперь находится за углом, на Мэрилебон-роуд; совсем рядом с музеем находится магазин, посвящённый ливерпульской четвёрке Битлз, а напротив него — магазин рок-музыки.

В 1940 году на Бейкер-стрит разместилось Управление специальных операций — британская разведывательно-диверсионная служба, работавшая во время Второй мировой войны.

С 7 декабря 1967 года по 30 июля 1968 года по адресу Бейкер-стрит, 94 находился «Apple Boutique», одно из первых предприятий битловской «Корпорации „Apple“».

В 1990 году на Бейкер-стрит открылся музей Шерлока Холмса, и в итоге у героя романа появился вполне реальный дом.

Много лет на Бейкер-стрит располагался головной офис компании «Маркс и Спенсер», некогда крупнейшей в Великобритании сети розничной торговли (в 2004 году компания перебазировалась на Paddington Basin).
Также на Бейкер-стрит располагается штаб-квартира «Knight Frank», одной из крупнейших британских компаний, специализирующихся на жилой недвижимости.

11 сентября 1971 года в отделении «Ллойд-банка» на Бейкер-стрит произошла знаменитая кража на общую сумму 3 миллиона фунтов (в ценах 2008 года — 32 миллиона фунтов).

Известные жители 
В 1960-х на Бейкер-стрит жила знаменитая британская певица Дасти Спрингфилд.

В литературе и кино 
Много знаменитых литературных и мультипликационных персонажей жили на Бейкер-стрит: Шерлок Холмс, секретный агент Дэнжер Маус, Секстон Блэк, Великий мышиный сыщик, Джеймс Блэк.

Британский певец Джерри Рафферти в 1978 году выпустил песню «Бейкер-стрит», которая заняла 2-е место в Billboard Hot 100.

Знаменитая «Самба для Шерлока» бразильского комика Хосе Суареса в оригинале называлась «O Xangô de Baker Street».

Также улица упоминалась в песне «Муза Бейкер-стрит» английской рок-группы «Jethro Tull» и в концовке романа Герберта Уэллса «Война миров».

В 2008 был снят фильм «Ограбление на Бейкер-стрит», рассказывающий об ограблении Ллойд-банка на Бейкер-стрит в 1971 году.

Доктор Хаус прописан на Бейкер-стрит, 221 APT B, Принстон, штат Нью-Джерси. Это можно узнать, посмотрев на его документы в 13 серии 7 сезона, на 38 минуте.

См. также 
 Бейкер-стрит (станция метро)
 Музей Шерлока Холмса
 Ограбление на Бейкер-стрит

Примечания 

Улицы по алфавиту
Шерлок Холмс в реальном мире
Улицы Вестминстера